Emmanuel Fernandez : (1974 - ), joueur de hockey sur glace professionnel.
 Emmanuel Fernandez : (1972 - ), pratiquant français de combat libre.